Trillian kan syfta på:

Trillian (datorprogram) – programvara för utväxling av direktmeddelanden
Trillian (litterär figur) – en litterär figur i Douglas Adams kvintologi Liftarens guide till galaxen